Balaclava kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Balaclava (del av en befolkad plats), Victoria, 
 Balaclava, New South Wales,

Jamaica 

 Balaclava (ort i Jamaica), Parish of Saint Elizabeth,

Se även
 Balaklava (olika betydelser)

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar